Wonderful ("meraviglioso" in lingua inglese) può riferirsi a:

Musica 
 Wonderful – album dei Circle Jerks del 1985
 Wonderful – album di Rick James del 1988
 Wonderful – album di Adam Ant del 1995
 Wonderful – album dei Madness del 1999
 Wonderful – singolo degli Everclear del 2000, dall'album Songs from an American Movie, Vol. 1: Learning How to Smile
 Wonderful – singolo di Ja Rule del 2004, dall'album R.U.L.E.
 Wonderful – singolo di Annie Lennox del 2004, dall'album Bare
 Wonderful – singolo di Marques Houston del 2007, dall'album Veteran
 Wonderful – canzone del musical Wicked
 Wonderful – raccolta di brani di Paolo Conte
 Wonderful – singolo di Gary Go del 2009
 Wonderful – singolo di Travis Scott in collaborazione con The Weeknd del 2015 
 Wonderful – canzone dei Beach Boys, dall'album Smiley Smile
 Wonderful – canzone di Ringo Starr, dall'album Ringo 2012